Todorovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тодоровци) :
Todorovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Todorovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.
en macédonien (le nom étant écrit Тодоровци) :
Todorovtsi, village de la municipalité de Makedonska Kamenitsa.